Ви́ктор Алекса́ндрович Игна́тов (20.09.1932, станица Новоалександровская Ставропольского края — 05.03.1992, Санкт-Петербург) — советский физикохимик, специалист в области материаловедения и технологии конструкционных материалов. Лауреат Государственной премии СССР (1981), член-корреспондент АН СССР (1990).

Биография 
В феврале 1957 года окончил Ленинградский политехнический институт им. М. И. Калинина по специальности «Оборудование и технология сварочного производства». Работал на инженерных должностях на заводах в Запорожье и Таганроге.

В 1960—1961 гг. преподавал в Таганрогском радиотехническом институте. В 1961—1964 годах учился в аспирантуре Ленинградского политехнического института.

С 1964 года в ЦНИИ конструкционных материалов «Прометей», научный сотрудник в отделениях металловедения, металлургии и сварки конструкционных материалов для электростанций, корабельной энергетики, специального судового машиностроения.

С 1984 года заместитель директора по научной работе — главный инженер института.

Доктор технических наук. Автор научных работ по физико-химическим основам оптимизации состава и структуры конструкционных материалов. Участвовал в создании новых промышленных марок сварочных материалов и технологических процессов сварки реакторов атомных электростанций и кораблей.

Член-корреспондент АН СССР (1990), член-корреспондент РАН (1991).

Государственная премия СССР (1981). Премия Правительства СССР (1991) — за создание научных основ и внедрение отжига корпусов реакторов ВВЭР-440 для повышения безопасности атомных электростанций.

Награждён орденом Трудового Красного Знамени.

Ссылки 
 
 http://isaran.ru/?q=ru/person&guid=935BFED2-5BF2-7874-0DF3-E14705C7E2E8
 К 75-летию со дня рождения В. А. Игнатова [Текст] // Автоматическая сварка. — 2007. — N 9. — С. 65.
 http://patonpublishinghouse.com/as/pdf/2007/as200709all.pdf

Выпускники Санкт-Петербургского политехнического университета
Родившиеся в Ставропольском крае
Персоналии:ТРТИ